Бычина — топоним:

 Бычина — город в Польше, входит в Опольское воеводство, Ключборкский повят.
 Бычина — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Ключборкский повят, Опольское воеводство.
 Бычина — деревня в Красновишерском районе Пермского края